15-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором вновь приняли участие 16 клубов. Турнир проводился с 30 марта по 10 ноября 2006 года.

Чемпионом стал ФК «Астана» (в 3-й раз, ранее побеждал в 2000 и 2001 годах), серебряным призёром стал ФК «Актобе» (чемпион предыдущего сезона), третье место занял костанайский «Тобол».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По сравнению с Суперлигой-2005 сменила название команда «Женис» (Астана) — на ФК «Астана».

Решением ФСК для участия в Суперлиге-2006 были допущены 14 клубов Суперлиги-2005, к которым добавились лучшие команды первой лиги-2005 — «Кайсар» (Кызылорда) и «Энергетик» (Павлодар).

Формат чемпионата 
 16 клубов по итогам сезона-2005: 14 команд Суперлиги и 2 лучшие команды первой лиги;
 Команда, занявшая первое место в чемпионате, выходит в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА 2007—2008;
 Команды, занявшие 2-3-е места в чемпионате, выходят в первый отборочный раунд Кубка УЕФА 2007/2008.

Участники 

О — обладатель Кубка, Ф — финалист Кубка

Регламент 
В случае равенства очков у двух или более команд, для распределения мест последовательно учитывалось:

 Количество побед во всех матчах.
 Результаты личных встреч (количество очков, разница забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей, количество забитых мячей на выезде).
 Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах.
 Количество забитых мячей во всех матчах.
 Количество забитых мячей на выезде во всех матчах.
 В текущей таблице чемпионата — место в предыдущем чемпионате, в итоговой таблице — результат дополнительного матча (или турнира, если количество таких команд более двух).

Итоговая таблица

Результаты матчей

22 лучших футболиста

Лучшие бомбардиры

Лучшие голкиперы

Примечания

Ссылки 
 Сезон-2006
 Премьер-Лига 2006
 Премьер-лига

2006
Футбол в Европе в 2006 году